La finale de la Coupe UEFA 2006-2007 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  au Hampden Park de Glasgow, en Écosse.

Elle oppose les équipes espagnoles de le RCD Espanyol et du Séville FC. Le match se termine par une victoire des Sévillans aux tirs au but (3-1) à la suite d'un match nul 2 buts partout. Cette victoire constitue leur deuxième sacre consécutif dans la compétition après 2006, ainsi que leur deuxième titre européen.

Vainqueur de la finale, le Séville FC est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2007 contre le Milan AC, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match

Feuille de match 

Homme du match :  Andrés Palop

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2006-2007
 Supercoupe de l'UEFA 2007

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 2006-2007

Notes et références 

2006-2007
Compétition de football à Glasgow
RCD Espanyol (football)
Face-à-face du Séville FC
Football en 2007
Sport en Écosse en 2007
Sport en mai 2007